J. Lo — музичний альбом Дженніфер Лопес. Виданий 2001 року. Альбом відносять до напрямків поп, R&B, денс-поп.

Список пісень 
 «Love Don't Cost A Thing»- 3:42
 «I'm Real»- 4:57
 «Play» (feat. Christina Milian)- 3:32
 «Walking on Sunshine»- 3:46
 «Ain't It Funny»- 4:06
 «Cariño»- 4:15
 «Come Over»- 4:53
 «We Gotta Talk»- 4:07
 «That's Not Me»- 4:33
 «Dance With Me»- 4:33
 «Secretly»- 4:25
 «I'm Gonna Be Alright»- 3:44
 «That's the Way»- 3;53
 «Dame (Touch Me) (з Chayanne)»- 4:25
 «Si Ya Se Acabó»- 3:37

Хіт-паради

Сертифікації

Посилання 
 Allmusic :огляд 
 Rolling Stone огляд

Примітки 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Дженніфер Лопес
Альбоми Epic Records